Knut I. je jméno těchto panovníků:

 Knut I. Dánský (* asi 880) – dánský král
 Knut I. Švédský († 1195/1196) – švédský král od roku 1167
 Knut Veliký (asi 985 – 1035) – vikinský král, jako Knut I. veliký král Anglie

Související články 
 Knut

Rozcestníky - panovník